Le nom Hans Reimann peut désigner :
 Hans Reimann, écrivain et dramaturge allemand du  ;
 Hans-Georg Reimann, athlète allemand du .